

Geografia

Austria 
 Schönegg – dzielnica Hall in Tirol
 Schönegg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Szwajcaria 
 Schönegg – dzielnica Zug

Zobacz też 
 Schöneck